Марк Джонс (; 15 июня 1933, , Саут-Йоркшир, Англия — 6 февраля 1958, Мюнхен, ФРГ) — английский футболист, центральный хавбек. С 1950 года играл за английский клуб «Манчестер Юнайтед», был одним из знаменитых «малышей Басби». Один из восьмерых футболистов «Манчестер Юнайтед», погибших 6 февраля 1958 года во время авиакатастрофы в Мюнхене.

Биография 
Родился в Умуэлле, неподалёку от Барнсли, Саут-Йоркшир, в 1933 году. В 1950-е годы был основным центральным хавбеком «Манчестер Юнайтед». Выиграл с клубом две чемпионские медали Первого дивизиона.

Он пропустил финал Кубка Англии 1957 года из-за травмы глаза («Юнайтед» уступил в этом матче «Астон Вилле» со счётом 2:1). По ряду источников, его хотели вызвать в сборную Англии, но этому так и не суждено было сбыться, так как в 1958 году он погиб в авиакатастрофе.

Джонса похоронили в родном городе. У него осталась жена Джун и двухлетний сын, Гари. Через четыре месяца после гибели Джонса у его жены родилась дочь, Линн. Позднее Джун во второй раз вступила в брак с мужчиной по имени Герберт Баркер. Джун умерла в декабре 2007 года.

Достижения 
 Манчестер Юнайтед
 Чемпион Первого дивизиона (2): 1955/56, 1956/57
 Обладатель Суперкубка Англии: 1956
 Итого: 3 трофея

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль Марка Джонса 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Погибшие в авиакатастрофах в Германии